Wirtz:
 
 
 
 
 
 
 Matthias Wirtz, niemiecki inżynier, pracujący w Magdeburgu i Wrocławiu
 Mildred Scheel, née Wirtz
 Paweł Wirtz (Würtz)

Zobacz też 
 Würtz (Wuertz, Wurtz)